Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2013 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tommy Haas. Hij versloeg in de finale Robin Haase met 6-3, 4-6 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Florin Mergea en Lukáš Rosol. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Daniel Nestor met 7-5 en 6-4.

Het toernooi van 2013 trok 47.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen